Rodbina Tschreschnievetz (ali Črešnjevec) je stara slovenska plemiška rodbina avstrijskih korenin. Prve omembe na Slovenskem so iz leta 1164, ko se rodbina imenuje kot gospodje Črešnjevski (Herr von de Kerschbach), kasneje kot vitezi Črešnjevski (Ritter von de Kerschbach). 

Z leti se je priimek spreminjal, 1213 je omenjen H. de Chirsdorf, leta 1263 pa se omenja gospod Guntherus de Cherspach. Med letoma 1846 in 1944 se imenuje kot Tschreschnievetz. Po letu 1945 se je priimek poslovenil v Črešnjevec in se tako imenuje še danes.

Najpomembnejši predstavnik rodbine, Alois von Tschreschnievetz je rodbino vodil najdlje. To je bilo obdobje po nenavadni smrti njegovih staršev, Mattias von Tschreschnievetz in Marie von Tschreschnievetz r. Feuš, leta 1918 do njegove smrti leta 1978.

Priimek Črešnjevec trenutno v Sloveniji uporablja 14 oseb.

Družinska grobnica leži na pokopališču Cerkve Vseh Svetnikov na Svetinjah.

Galerija 

Plemiške rodbine na Slovenskem